Gunma – centro abitato del Giappone
 Prefettura di Gunma – prefettura del Giappone
 3829 Gunma- asteroide della fascia principale